Kell bezeichnet
 das Kell-System bei den menschlichen Blutgruppen
 den Luftkurort Kell am See im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 die ehemalige Verbandsgemeinde Kell am See in Rheinland-Pfalz, heute Verbandsgemeinde Saarburg-Kell
 den Stadtteil Kell (Andernach) von Andernach im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 die Gemeinde Kly, Okres Mělník, Tschechien
 den Ort Kell (Illinois)
 den Vulkan Kell (Vulkan) auf der Insel Kamtschatka in Russland

Kell ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kell (1870–1935), sächsischer Offizier und Schriftsteller
 Ayla Kell (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 George Kell (1922–2009), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hannes Wilhelm-Kell (* 1970), Vorsitzender der Lausitzer Allianz

 John Robert Kell (1902–1983), englischer Bauingenieur
 Julius Kell (1813–1849), sächsischer Pädagoge und Autor
 Klaus Kell, deutscher Klassischer und Provinzialrömischer Archäologe
 Nikolai Georgijewitsch Kell (1883–1965), russischer Geodät und Hochschullehrer
 Sherman Kell (1884–1951), US-amerikanischer Filmeditor
 Vernon Kell (1873–1942), englischer Offizier und der Gründer und erste Generaldirektor des britischen Geheimdienstes MI5

Siehe auch:
 KEL